Ел Тиро има више значења:

 Ел Тиро (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тиро (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Тиро (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику